Зодиак може да се отнася за:

 Зодиак – част от небесната сфера свързана със зодиакалните знаци
 Зодиак – американски филм от 2007 г.
 Зодиак – американски сериен убиец в периода 1968-1969 г.
 Зодиак – американска водка
 Зодиак – българска хазартна игра